XVII Панамериканские игры — мультиспортивное соревнование, проводившееся 10—26 июля 2015 года в канадском городе Торонто. Это были третьи Панамериканские игры, проводившиеся в Канаде. Прежде хозяевами игр дважды (1967, 1999) становился Виннипег. В играх приняло участие 6132 спортсмена. Они соревновались в 364 дисциплинах в 36 видах спорта.

Выбор столицы игр 
6 ноября 2009 года на генеральной ассамблее Панамериканской спортивной организации, проходившей в Гвадалахаре, местом проведения XVII Панамериканских игр был выбран канадский город Торонто. Также на проведение игр претендовала колумбийская Богота и столица Перу Лима, которая в 2013 году получит право провести Панамериканские игры 2019.

Виды спорта 
В программе Панамериканских игр дебютировали: женский бейсбол, гребной слалом, гольф, женское регби-7, класс 49erFX в женском парусном спорте, мужской софтбол. Из программы Игр была исключена баскская пелота.

  Академическая гребля (14)
  Бадминтон (5)
  Баскетбол (2)
  Бейсбол (2)
  Бокс (13)
  Борьба (18)
  Боулинг (4)
  Велоспорт (18)
  Водное поло (2)
  Воднолыжный спорт (9)
  Волейбол (2)
  Гандбол (2)
  Гольф (3)
  Гребля на байдарках и каноэ (12)
  Гребной слалом (5)

  Дзюдо (14)
  Карате (10)
  Конный спорт (6)
  Лёгкая атлетика (47)
  Настольный теннис (4)
  Парусный спорт (10)
  Плавание (34)
  Пляжный волейбол (2)
  Прыжки в воду (8)
  Прыжки на батуте (2)
  Ракетбол (6)
  Регби-7 (2)
  Синхронное плавание (2)
  Сквош (6)

  Современное пятиборье (2)
  Софтбол (2)
  Спидскейтинг (8)
  Спортивная гимнастика (14)
  Стрельба (15)
  Стрельба из лука (4)
  Теннис (5)
  Триатлон (2)
  Тхэквондо (8)
  Тяжёлая атлетика (15)
  Фехтование (12)
  Футбол (2)
  Хоккей на траве (2)
  Художественная гимнастика (8)

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Американские Виргинские острова (18)
  Антигуа и Барбуда (10)
  Аргентина (472)
  Аруба (25)
  Багамы (39)
  Барбадос (29)
  Белиз (3)
  Бермуды (16)
  Боливия (34)
  Бразилия (592)
  Британские Виргинские острова (6)
  Венесуэла (358)
  Гаити (11)
  Гайана (22)

  Гватемала (152)
  Гондурас (19)
  Гренада (7)
  Доминика (5)
  Доминиканская республика (231)
  Каймановы острова (7)
  Канада (723)
  Колумбия (294)
  Коста-Рика (77)
  Куба (444)
  Мексика (511)
  Никарагуа (49)
  Панама (44)
  Парагвай (49)

  Перу (157)
  Пуэрто-Рико (252)
  Сальвадор (52)
  Сент-Китс и Невис (8)
  Сент-Люсия (6)
  Сент-Винсент и Гренадины (5)
  Суринам (9)
  США (624)
  Тринидад и Тобаго (111)
  Уругвай (130)
  Чили (306)
  Эквадор (169)
  Ямайка (56)

Медальный зачёт 
В общекомандном медальном зачёте первое место в шестой раз подряд заняла сборная США. Сборная Сент-Люсии впервые завоевала золотую медаль на Панамериканских играх.

Ссылки 
 Официальный сайт Игр